Jméno a příjmení Tony Martin nosí více osobností:

 Tony Martin (cyklista) – německý sportovec, cyklista
 Tony Martin (zpěvák) – britský rockový hudebník, zpěvák a multiinstrumentalista
 Tony Martin (americký zpěvák) – americký zpěvák